Diversos escenarios de todo el mundo se denominan Estadio Centenario:

  Estadio Centenario, también conocido como Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en Quilmes, Argentina;
  Estadio Centenario de Armenia, en Armenia, Colombia;
  Estadio Centenario de Resistencia, en Resistencia, Argentina;
  Estadio Centenário, en Caxias do Sul, Brasil;
  Estadio Centenario de Guaranda, en Guaranda ,Ecuador;
  Estadio IV Centenario, en Huancayo, Perú;
  Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay.
  Estadio Centenario (México), en Cuernavaca, Morelos, México.
  Estadio Centenario de Los Mochis, en Los Mochis, Sinaloa, México.